Beythien ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Beythien (1867–1949), deutscher Chemiker
 Heinrich Beythien (1873–1952), deutscher Politiker (DVP), MdR
 Kurt Beythien (1897–1974), deutscher Komponist und Lehrer